James Fox (ur. 1939) – angielski aktor
 James Fox (ur. 1976) – brytyjski piosenkarz, reprezentant Wielkiej Brytanii w 49. Konkursu Piosenki Eurowizji w 2004 roku
 James Fox – brytyjski wioślarz